Эйндховен:

 Эйндховен — город и община на юге Нидерландов.
 Эйндховен — аэропорт.
 «Эйндховен» — футбольный клуб.